Neferkara, Neferkara o Nefkara es el nombre usado por varios gobernantes en la historia del antiguo Egipto.

Faraones 
 Neferkara I, Dinastía II de Egipto
 Pepy II Neferkara, Dinastía VI de Egipto
 Neferkara II, Dinastía VII de Egipto
 Neferkara III Neby, Dinastía VIII de Egipto
 Neferkara IV Jendu, Dinastía VIII de Egipto
 Neferkara V Tereru, Dinastía VIII de Egipto
 Neferkara VI Pepyseneb, Dinastía VIII de Egipto
 Neferkara VII, Dinastía IX de Egipto
 Neferkara VIII, Dinastía X de Egipto
 Neferkara Nebirau II, Dinastía XVI de Egipto
 Neferkara Setepenra Ramsés IX, Dinastía XX de Egipto
 Neferkara Heqauaset Amenemnesu, Dinastía XXI de Egipto
 Neferkara Peftjauawybast, rey de Herakleopolis Magna durante la Dinastía XXV de Egipto
 Neferkara Shabaka, Dinastía XXV de Egipto
 Neferkara (Tanis), rey de Tanis durante la Dinastía XXVI de Egipto